Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1988 in Tsjecho-Slowakije. Er werd gespeeld vanaf 22 tot en met 27 juli 1988. Het toernooi werd gewonnen door de Sovjet-Unie.

Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 1989 in Saoedi-Arabië. De vier halvefinalisten kwalificeerden zich hiervoor direct, van de vier verliezers gingen er twee naar het toernooi, dit werd beslist via een play-off. Sovjet-Unie, Portugal, Duitse Democratische Republiek, Spanje, Noorwegen en Tsjecho-Slowakije kwalificeerden zich voor dat toernooi.

Gekwalificeerde landen

Knock-outschema

Plek 5–8
Winnaars kwalificeerden zich voor het WK–20 van 1989.

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en (overige) details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1988